L'édition 2021 du tournoi de tennis de Moselle s'est déroulé du 20 au  à Metz sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Belge David Goffin, de l'Espagnol Carlos Alcaraz, de l'Italien Jannik Sinner et du Japonais Yoshihito Nishioka. Ils sont respectivement remplacés par Arthur Rinderknech, Marco Cecchinato, Pedro Martínez et Richard Gasquet.

Lauréats 
Le Polonais Hubert Hurkacz remporte le tournoi en simple en battant en finale Pablo Carreño Busta. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  de la saison.

En double, Hubert Hurkacz et Jan Zieliński décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Hugo Nys et Arthur Rinderknech. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moselle
 Saison 2021 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 
 

Moselle
ATP 2021
Tennis en France en 2021
Tennis en septembre 2021
Sport en France en septembre 2021